Burcea este un nume de familie românesc.
 Nicolae Burcea (* ?, Teleorman ?), senator român în legislatura 199092
 Nicolae Burcea (fotbalist) (1955, Drăcșani, Teleorman2009), un fotbalist român
  (* 1983, Pitești), un jucător român de rugby

Vezi și 
 Borcea (dezambiguizare)
 Bercea (nume)
 Berceanu (nume)

Nume de familie românești